Nikola Korabov (; ) a fost un regizor de film, scenarist și actor bulgar care a realizat 13 filme între anii 1956 - 1999.

Filmografie

Regizor 
 Магия - Magia (1999) (TV) 
 Поверие за белия вятър - (1990) 
 Копнежи по белия път - (1987) 
 Орисия - (1983) 
 Аз не живея един живот - (1981) 
 Юлия Вревская - (1978) 
 Иван Кондарев - (1974) 
 Гневно пътуване - (1971) 
 Свобода или смърт - (1969) 
 Вула - (1965) 
 Тютюн - Tutun (1962) 
 Малката - (1959) 
 Димитровградци - (1956)

Scenarist 
 Магия - (1999) (TV) 
 Поверие за белия вятър - (1990)  
 Копнежи по белия път - (1987) 
 Орисия - (1983) 
 Аз не живея един живот - (1981) 
 Юлия Вревская - (1978) 
 Иван Кондарев - (1974)  
 Вула - (1965) 
 Тютюн - (1962)

Actor 
 Юлия Вревская - (1978) 
 Свобода или смърт - (1969) 
 Джеси Джеймс срещу Локум Шекеров - (1966)

Legături externe

Note 

Regizori
Regizori bulgari
Regizori de film
Bulgari din secolul al XX-lea
Actori bulgari
Scenariști
Nașteri în 1928
Decese în 2016